Regenvogel ist im deutschsprachigen Raum eine traditionelle Bezeichnung für verschiedene Vogelarten, deren markante Rufe bevorstehenden Regen und Schlechtwetterfronten ankündigen. In einigen Regionen werden diese Vögel „Gewittervogel“, „Regenwolf“ oder „Wasserwolf“ genannt. Bezeichnungen für diese Vogelarten gibt es in verschiedenen Sprachräumen. Im Englischen nennt man sie „Rainbird“.

Beispiele für Vogelarten, die vom Volksmund im deutschsprachigen Raum „Regenvogel“ genannt werden:
 Ortolan (Gartenammer)
 Regenbrachvogel (Numenius phaeopus) oder Regenvogel (Scolopax phaeopus)
 Großer Brachvogel (Numenius arquata)
 Wendehals

Literatur 
 D. Johann Georg Krünitz: Regenvogel. In: Oekonomische Enzyklopädie oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirtschaft, in alphabetischer Ordnung. Digitalisierung der Universitätsbibliothek Trier.

Einzelnachweise 

Ornithologie
Vögel in der Kultur